Tênia - ordem de vermes platelmintos
 Tênia (arquitetura) - elemento arquitetônico clássico
 Tênia (vestuário) - vestimenta clássica